Хајнрих X, војвода Баварске (1108 - Кведлинбург, 20. октобар 1139) је био војвода Баварске 1126, затим од 1137. до смрти као војвода Саксоније (као Хајнрих II) и маркгроф Тоскана из династије Велф. Био је син Хајнриха IX и Вулфхилде од Саксоније, кћери саксонског војводе Магнуса. Преко мајке је постао наследник династије Билунг. Наследио је бројне посједе у Саксонији, Швапској и Баварској које је дијелио с млађим братом Велфом. 

Када је 1125. смрћу Хајнриха V изумрла Салијска династија, одржан је избор новог немачког краља гдје је управо Хајнрих својом моћи и утицајем донео круну саксонском војводи Лотару од Суплингенбурга. У знак захвалности је Лотар 1127. за њега удао своју кћер Гертруде и обећао му наследство својих посједа. Хајнрих је верно служио краља у његовом рату против браће Хоенштауфен - швапског војводе Фридриха II (за кога је била удана Хајнрихова сестра Јудита од Баварске) и франконијског војводе Конрада - који је успјешно завршен 1133. Потом је пратио Лотара на походу у Италију где се истакао својим војничким способностима и за награду добио Тоскану

Када је Лотар умро 1137, Хајнрих је од њега наслеедио Саксонију, али исто тако постао један од најизгледнијих кандидата за новог краља. Кнежеве-изборнике је, међутим, одбио својим недостатком дипломатских вештина, па је краљ постао Конрад. Он је од Хајнриха настојао да натера да преда једно од своја два војводства - Баварску или Саксонију. Када је Хајнрих то одбио, у јулу 1138. му је формално одузета Саксонија. Међутим, Хајнрих је до 1139. успео да очисти Саксонију од Конрадових присталица. Умро је изненада приликом похода на Баварску.

Породично стабло 

Рођени 1108.
Умрли 1139.
Војводе Баварске
Војводе Саксоније
Династија Велф